Финкенбах:

 Финкенбах (приток Висбаха) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Финкенбах (приток Лаксбаха) — река в Германии, протекает по землям Гессен и Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Финкенбах-Герсвайлер — коммуна в Германии.